Bredgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bredgöl (Hallingebergs socken, Småland, 640338-153070), sjö i Västerviks kommun, 
Bredgöl (Hallingebergs socken, Småland, 641382-153100), sjö i Västerviks kommun,  (8,62 ha)
Bredgölen, Småland, sjö i Vimmerby kommun, 
Bredgöl (Kättilstads socken, Östergötland, 644132-151195), sjö i Kinda kommun, 
Bredgöl (Kättilstads socken, Östergötland, 644485-150468), sjö i Kinda kommun,  (8,8 ha)
Bredgöl (Kättilstads socken, Östergötland, 644624-150798), sjö i Kinda kommun, 
Bredgölen (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (6,19 ha)
Bredgölen (Norra Vi socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun, 
Bredgölen (Stjärnorps socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 
Bredgölen (Tidersrums socken, Östergötland, 641627-148531), sjö i Kinda kommun,  (6,35 ha)
Bredgölen (Tidersrums socken, Östergötland, 642321-147876), sjö i Kinda kommun,

Se även 
Bredagölen
Bredegöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn